O termo checo ou tcheco pode se referir a:

 Língua checa, idioma eslavo falado na República Checa (ou Tcheca)
 Tchecos, povo que fala este idioma
 Natural ou relacionado à República Checa.
 Tcheco, apelido de Anderson Simas Luciano, futebolista brasileiro.
 Checo, apelido de Sergio Pérez automobilista mexicano.

Desambiguação